

Pessoas

Desportistas 
 Eusébio — futebolista moçambicano e português

Religiosos 
 Papa Eusébio — pontífice católico entre 309 e 310
 Eusébio de Cesareia — santo, escritor cristão e Padre da Igreja (autor da primeira História da Igreja) do tempo de Constantino Magno
 Eusébio de Emesa — pupilo de Eusébio de Cesareia
 Eusébio de Vercelli — santo e bispo da Igreja, no século IV
 Eusébio de Dorileia — bispo de Dorileia e opositor do arianismo

Outros usos 
 Eusébio (Ceará) — município brasileiro localizado no estado do Ceará
 Eusébio (lontra) — lontra-marinha do Oceanário de Lisboa, nomeada em honra do futebolista Eusébio

Desambiguações de antropônimos